Stancu ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Stancu (* 1987), rumänischer Fußballspieler
 Constantin Stancu (* 1956), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Cristina-Mădălina Stancu (* 1990), rumänische Tennisspielerin
 Dimitrie D. Stancu (* 1927), rumänischer Mathematiker
 Gheorghe Bunea Stancu (* 1954), rumänischer Politiker
 Horia Stancu (1926–1983), rumänischer Mediziner und Autor
 Ionuţ Cristian Stancu (* 1983), rumänischer Fußballspieler
 Romeo Stancu (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Sergiu Stancu (* 1982), rumänischer Volleyballspieler
 Stelian Stancu (* 1981), rumänischer Fußballspieler
 Zaharia Stancu (1902–1974), rumänischer Schriftsteller und Philosoph